Просер има више значења:
 Просер (Вашингтон)
 Просер (Небраска)